31-я кавалерийская дивизия — войсковое соединение РККА ВС Союза ССР, до Великой Отечественной войны.

История 
В марте 1935 года правительство Германии объявило о введении всеобщей воинской обязанности в государстве и преобразовании своих вооружённых сил. Односторонний акт Германии стал мощным толчком к пересмотру военных планов Союза ССР. Одной из мер, принятых Правительством Союза стали мероприятия по усилению стратегической конницы, мотомехвойск, утверждённые в марте 1935 года. Согласно «Докладу о ходе формирований по оргмероприятиям 1935-36 по состоянию на 1.06.36» окончательный план мероприятий по коннице выглядел следующим образом: формировались девять кавалерийских дивизий нового состава (войсковые № 23 — № 31). Кавалерийская дивизия № 31 сформирована в 1936 году, в несколько этапов, на Дальнем Востоке, в её состав вошли следующие формирования по штатам № 6/511-517, № 520-523:
 75-й кавалерийский полк был передан из 15-й кавалерийской дивизии ЗабВО;
 79-й кавалерийский полк — из 6-й горной кавалерийский дивизии САВО;
 84-й кавалерийский полк — из 8-й горной кавалерийский дивизии САВО;
 121-й кавалерийский полк сформирован в СибВО;
 31-й механизированный полк — в Харькове;
 отдельные эскадроны — связи и сапёрный формировались при 8-й кавалерийской дивизии ОКДВА.

Штатная численность — 7 600 человек личного состава (усиленный штат). Дислокация, на 1936 — 1938 годы — Лазо, Себучары (45 тп).

Директивой НарКома Обороны Союза ССР № 4/2/54087, от 7 декабря 1939 года, 31 кд переводилась на штат типовой кавалерийской дивизии. Конно-артиллерийский полк переформировывался в конно-артиллерийский дивизион, зенитная батарея — в зенитно-артиллерийский дивизион, автотранспортный эскадрон, перевязочный отряд и полевой хлебозавод (ПХЗ) расформировывались.

Весной 1941 года 31-я кавдивизия расформирована. Личный состав и матчасть ушли на сформирование 58-й танковой дивизии, в марте 1941 года, в рамках мероприятий по созданию 30-го механизированного корпуса (58 тд, 60 тд, 239 мд) на Дальнем Востоке.

Состав на

1936—1939 годы 
 управление
 75-й кавалерийский полк (командир: полковник Ройтенберг Герш Моисеевич (май 1936 года — июль 1939 года (уволился)), майор Соколов Сергей Владимирович (врид сентябрь 1937 года — декабрь 1937? года). Начальник штаба — капитан Гумённый Георгий Федосеевич (уволен в 1937 году)
 79-й Туркестанский кавалерийский Краснознамённый полк (командир: майор Овар Юлиан Иванович (22 марта 1936 — 19??)), майор Коваленко Филипп Яковлевич (на 15 мая 1939 года) Начальник штаба — Соколов Сергей Владимирович (врид декабрь 36 — сентябрь 37).
 84-й Туркестанский кавалерийский Краснознамённый полк (командир: полковник Константинченко Иван Петрович (уволен 17 октября 1938 года), полковник Голубев Михаил Иванович (на 15 мая 1939 года).
 121-й кавалерийский полк
 31-й механизированный полк (командир: полковник Банников Константин Николаевич (на 15 мая 1939 года))
 31-й конно-артиллерийский полк (командир: майор Никольский Владимир Гаврилович (на 15 мая 1939 года)).
 31-й отдельный сапёрный эскадрон
 31-й отдельный эскадрон связи

1940 год 
 управление
 4-й кавалерийский полк (командир: майор И. Ф. Букреев) дислокация: п. Краскино Посьетского района, (бывший 121-й кавполк) или войсковая часть № 8183
 12-й кавалерийский полк (командир: майор И. К. Морозов). г. Лазо. (бывший 79-й кавполк) или в/ч 7871
 98-й кавалерийский полк (командир: майор В. Г. Баумштейн). г. Лазо. (бывший 84-й кавполк) или в/ч 5958
 151-й кавалерийский полк (командир: А. Я. Хвостов) (бывший 75-й кавполк) или в/ч 5761
 45-й танковый полк (командир: майор А. И. Потапов) (бывший 31-й мехполк) или в/ч 5967
 2-й конно-артиллерийский дивизион (переформирован из 2-го конно-артиллерийского полка в 1938 г.), или в/ч 7885
 15-й отдельный зенитно-пулемётный эскадрон (возможно не 15-й, а 13-й), или в/ч 6762
 Н-й отдельный химический эскадрон или в/ч 7897
 29-й отдельный эскадрон связи или в/ч 6770
 25-й отдельный сапёрный эскадрон или в/ч 7904
 7-й отдельный автотранспортный эскадрон или в/ч 6778
 Н-й отдельный легко-переправочный парк или в/ч 7915
 23-й перевязочный отряд или в/ч 6806
 312-й полевой хлебозавод или в/ч 7922
 43-я военная прокуратура или в/ч 6826
 43-й военный трибунал или в/ч 7927

К 1 ноября 1940 года кд имела: 5 820 человек личного состава, в том числе — 561 начальствующего, 998 младшего начальствующего, 4 261 рядового состава; 4 572 лошади, в том числе — 3 498 строевых, 703 артиллерийских, 371 обозную; 266 автомашины, в том числе — 12 легковых, 139 грузовых, 115 специальных; 4 022 винтовки и карабина; 142 ручных пулемёта; 22 станковых пулемёта; 24 зенитных пулемёта; 12 — 45-мм пушек, 16 — 76-мм зенитных пушек, 12 — 76-мм пушек, 8 — 122-мм гаубиц; 63 танка Т-26; 4 бронеавтомобиля.

Командный состав дивизии

Командиры 
 Черевиченко, Яков Тимофеевич — 14.07.1937 - 08.03.1938 , полковник, с 17.02.1938 - комбриг

Примечания

Литература 
 Тезисы доклада инспектора кавалерии РККА маршала Буденного «Оперативная деятельность конницы РККА». — РГВА, ф. 40442, оп. 1а, д. 1568.
 Доклад Начальника Генерального Штаба РККА по развитию вооруженных сил, РГВА, ф. 40442, оп. 1а, д. 1569.
 Кен О. Н., Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920 — середина 1930-х годов). — : Изд-во Европ. ун-та в С-Петербурге, 2002.

Ссылки 
 Организационные мероприятия по стратегической коннице в 1935 — 1936 гг.
 31-я кавалерийская дивизия на сайте Мехкорпусов.

Кавалерийские дивизии СССР